Taffelbjerget kan henvise til:

 Taffelbjerget – et bjerg i Sydafrika
 Taffelbjerget (stjernebillede) – et stjernebillede

Se også
 Taffelbjerg – en bjergtype